Personen
 David Herrero (1979), Spaans wielrenner
 Miguel Alfonso Herrero (1988), Spaans voetballer
 Santiago Herrero (1943-1970), Spaans motorcoureur

 Overig
 Casa del Herrero, historische villa in de Verenigde Staten